XXI чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги проходил с 8 октября 2011 по 22 апреля 2012 года с участием 7 команд. Чемпионом Украины второй год подряд стал южненский «Химик».

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 7 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где разыграли медали. Команды, которые заняли места с 5-го по 7-е, боролись за сохранение прописки в элите.

После 3-го тура многократный чемпион и обладатель Кубка Украины — черкасский «Круг» — снялся с розыгрыша. Результаты всех сыгранных матчей с его участием были аннулированы.

Одесская «Джинестра», до этого сезона ни разу не опускавшаяся ниже четвертого итогового места в чемпионате, впервые в своей истории не только оказалась за пределами квартета лучших команд страны, но и вообще потеряла место в высшем дивизионе.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.
Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд.

Финальный турнир за 1—4-е места 

 В финальном турнире команды стартуют с бонусными очками, которые начислены согласно занятым местам по итогам регулярного первенства: «Химик» - 3, «Волынь» - 2, «Северодончанка» - 1, «Галычанка» - 0.

Призёры 
 «Химик» (Южный): Дарья Степановская (капитан команды), Екатерина Кальченко, Надежда Кодола, Марина Захожа, Энджи Бланд, Наталья Захарчук, Юлия Герасимова, Кристина Пугачёва, Алина Степанчук, Елена Новгородченко, Оксана Бибик, Дарья Озбек, Татьяна Нечеталюк, Юлия Шелухина, Анастасия Мищенко, Александра Гречаная, Мира Джурич. Тренер — Евгений Николаев.

 «Континиум-Волынь-Университет» (Луцк): Инна Молодцова (капитан команды), Алла Политанская, Юлия Молодцова, Елена Туркула, Анна Довгополюк, Анна Степанюк, Оксана Подгурская (либеро), Анна Галицкая, Татьяна Полищук. Тренер — Богуслав Галицкий.

 «Северодончанка» (Северодонецк): Ирина Комиссарова (капитан команды), Анна Бурбелюк, Светлана Лидяева, Марина Дегтярёва, Татьяна Литвиновская, Анна Лисеенкова, Галина Козловская (либеро), Инна Дёнина, Анна Аксамит, Любовь Ягодина. Тренер — Владимир Бузаев.

Индивидуальные призы

Финальный турнир за 5—7-е места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками: «Керкинитида» - 3 очка, «Джинестра» - 2, «Кряж-Медуниверситет» - 1.

Переходные матчи

За право играть в Суперлиге (серия до 3-х побед) 

 Из-за тяжёлого материального положения и травм игроков команды одесская «Джинестра» отказалась играть переходные матчи в Ровно. Таким образом, место в Суперлиге в сезоне-2012/13 получила ровенская «Регина-МЭГУ».

Высшая лига

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

За 1—4-е места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками: «Орбита» - 3 очка, «Регина» - 2, «Северодончанка-2» - 1, «ДонНУЭТ» - 0.

Ссылки 
 Определились все участники чемпионата Украины 2011/2012.
 ХХІ Чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд (суперліга)

2011 год в волейболе
2012 год в волейболе